Mikołaj Mikołajewicz Pac (1527-1585) – biskup kijowski
 Mikołaj Jurjewicz Pac (zm. 1645/1546) – wojewoda podlaski
 Mikołaj Dominikowicz Pac (zm. 1595) – podkomorzy brzeski
 Mikołaj Pawłowicz Pac (1570-1624) – biskup żmudzki
 Mikołaj Stefan Pac (zm. 1684) – biskup wileński, wojewoda trocki, kasztelan wileński
 Mikołaj Andrzej Pac (zm. 1714) – starosta kowieński